Wacław Moraczewski (1867–1950) – lekarz, rektor Lwowskiej Akademii Medycyny Weterynaryjnej
 Wacław Moraczewski (1912–1974) – działacz niepodległościowy, żołnierz Armii Krajowej

Strony ujednoznaczniające